Sinestezia este o experiență de percepție.

În limba română 

 Sinestezie – concept și fenomen din psihologie, neurologie și medicina generală, fenomen ce apare la nivelul organelor de simț umane, care constă în fenomenul perceptiv prin care stimularea unei căi senzoriale sau cognitive duce la experiențe involuntare într-o a doua cale senzorială sau cognitivă. 
 Sinestezie (procedeu literar) – concept și procedeu literar al cărui nume este inspirat de condiția senzorială, care este de natură estetică simbolistă, prin care corespondențele se relevă pe nivelul vocalelor / consoanelor cu care se încearcă o prezentare cromatic-sincretic-semantică, ori vizual-senzorială.

În limba engleză 
Synaesthesia (ori  synesthesia) este o experiență de percepție.

Formații muzicale 
 Synæsthesia (formație canadiană), duo muzical ambiental, activ între 1995 – 2001
 Synaesthesia (formație engleză), acum cunoscută sub numele de Kyros, formație de rock și pop

Albume muzicale 
 Synesthesia (Buck 65 album), 2001
 Synesthesia (Chicago Underground Duo album), 2000
 Synesthesia (Courage My Love album), sau cântecul care dă titlul albumului, 2017
 Synaesthesia (Kyros album), 2014
 Synesthesia – I Think in Colours, de Alle Farben,  sau cântecul care dă titlul albumului, 2014
 Without Words: Synesthesia, de Bethel Music,  sau cântecul care dă titlul albumului, 2015
 Synaesthesia, de Andy Summers, 1995
 Synesthesia, de Peter Himmelman, 1989

Cântece 
 Synesthesia, cântec de Andrew McMahon, 2013
 "Synaesthesia", de the Thrillseekers, 1999

Alte utilizări 
 Synaesthesia (rhetorical device), în literatură, cazul când o anumită percepție este descrisă printr-o alta
 Synaesthete (video game), joc muzical din 2007, freeware
 Synesthesia Mandala Drums, o anumită marcă de produse muzicale electronice 
 Synesthesia, film din 2005 cu Masanobu Ando
 Detectiva Wanda "Synaesthesia" Jackson, un anumit  personaj din Top 10

Termeni literari
Termeni muzicali